Куасси () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Куасси, Блез (род. 1975) — ивуарийский футболист, участник чемпионата мира 2006 года.
 Куасси, Жерве Яо (более известен как Жерви́ньо; род. 1987) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Куасси, Ксавье (род. 1989) — ивуарийский футболист.
 Куасси, Эбуэ (род. 1997) — ивуарийский футболист, полузащитник.
 Куасси, Танги (род. 2002) — французский футболист.
 Куасси, Яо Ассамуа (род. 2002) — ивуарийский футболист, нападающий.